Cantarell est une police d’écriture linéale créée par Dave Crossland en 2009 et adoptée comme fonte par défaut par l’environnement de bureau GNOME en 2010.

Bibliographie

Liens externes 
 

Police d'écriture sans empattement
Police d'écriture latine
Police d'écriture cyrillique
Police d'écriture open source